Лиллиан Луиза Бриттен () (, Грэхэмстаун, Восточная Капская провинция, — ) — южноафриканский ботаник, коллектор.

Биография 
Родилась в Грэхэмстауне в Восточной Капской провинции. Была выпускницей кафедры ботаники Университета Родса, который в то время был признанным центром изучения флоры в ЮАР .

По завершению образования несколько лет работала в школе учительницей, затем отправилась в Великобританию, чтобы продолжить ботанические исследования в университетах Кембриджа, Оксфорда и Лондона.

Научная и общественная деятельность 
Вернувшись в Университет Родса в 1918 году, она начала академическую карьеру, сосредоточив свои исследования на изучении рода , которые продолжала до выхода на пенсию со званием доцента в 1941 году. Она была одним из основателей Общества охраны растений, образованного в 1932 году для охраны флоры Маунтин Драйв (Mountain Drive) в Грехемстауне.

Именем Бриттен названы виды растений  и  семейства .

Ссылки 
 Профиль Лиллиан Луизы Бриттен на сайте plants.jstor.org 

Ботаники по алфавиту
Женщины-учёные